Cluskey ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Cluskey (1930–1989), irischer Politiker
 James Cluskey (* 1986), irischer Tennisspieler
 Michael Walsh Cluskey (1832–1873), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 McCluskey
 The Bachelors